Чемпионат Португалии по футболу 1934/1935 является 1-м официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в первый раз в своей истории стал «Порту».

В чемпионате участвовало 8 команд. До 1948 года в чемпионате участвовал каждый клуб, успешно выступивший в региональном чемпионате, поэтому не было выбывания клубов по итогам чемпионата.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации

1934/1935
Португалия
Португалия
1934 год в Португалии
1935 год в Португалии